«Ачадовское дело», сфабриковано в 1929 органами ОГПУ уголовное дело против крестьян и священников сёл и деревень Ачадовского района (в 1934 вошёл в Зубово-Полянский, ныне Республика Мордовия), якобы саботировавших хлебозаготовки, организацию колхозов.

Всё началось со стихийного выступления жителей села Тарханская Потьма против непомерного для них объёма хлебозаготовок. Последовали аресты «активистов правоуклонистского, контрреволюционного мятежа». В декабре 1990 Президент ВС МАССР по протесту прокурора республики отменил постановление ОГПУ от 1929 за отсутствием состава преступления. Реабилитированы все репрессированные по этому делу.

Источники 
 Энциклопедия Мордовия, В. В. Епишин.

1920-е годы в Мордовии
Уголовные дела в СССР
1929 год в России